Gminy w USA:
 Conemaugh (ang. Conemaugh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Conemaugh (ang. Conemaugh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Conemaugh (ang. Conemaugh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset